6107 Osterbrock – asteroide della fascia principale
 Donald Edward Osterbrock – astronomo statunitense